Имя Каплан Герай носили несколько правителей Крымского ханства:

 Каплан I Герай — хан Крыма 1707—1708, 1713—1715 и 1730—1736 годах.
 Каплан II Герай — хан Крыма в 1770 году.